Степанаке́рт () — закрытая железнодорожная станция Азербайджанской железной дороги, расположенная к северу от одноимённого города.

История 
В 1912 году Обществом Саруханова-Куринского была начата прокладка узкоколейной железной дороги Евлах — Бегум Саров — Хин Тартар — Хачен — Аскеран — Ханкенды — Шуша. В 1914 году работы были приостановлены из-за Первой мировой войны. Несмотря на то, что после окончания войны строительство линии было продолжено, железная дорога была проведена только в 1942 году, причём по другой трассе — через Барду и Агдам — и только до Степанакерта, который стал конечной станцией. В 1967 году участок Барда — Агдам был перешит на широкую колею, движение на участке Агдам — Степанакерт было прекращено. В 1978 году после перешивки на широкую колею участка Агдам — Степанакерт движение было возобновлено.

После начала Карабахского конфликта движение на линии Евлах — Степанакерт было прервано и после окончания войны так и не восстановлено. В настоящий момент территория станции контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, в здании вокзала располагается казарма.

Примечания

Ссылки 
 Степанакерт на wikimapia.org

Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные станции Азербайджана
Транспорт Нагорно-Карабахской Республики
Степанакерт